Directo Hasta Arriba — дебютний студійний альбом мексиканського репера Dharius, виданий лейблами RCA Records та Sony BMG 9 грудня 2014.

Список пісень

Примітки

Посилання 

Альбоми мексиканських виконавців
Хіп-хоп альбоми
Дебютні альбоми 2014